Fairwood o Cascade-Fairwood, concentració de població designada pel cens al comtat de King (Washington, EUA)
 Fairwood (comtat de Spokane), concentració de població designada pel cens al comtat de Spokane (Washington, EUA)
 Fairwood (Maryland), àrea no incorporada i concentració de població designada pel cens al Comtat de Prince George's (Maryland, EUA)